Mougel ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Mougel (* 1988), französischer Skilangläufer
 Damien Mougel (* 1985), französischer Cyclocrossfahrer
 Daniel Mougel (* 1957), französischer Skirennläufer
 Eugène Mougel (1808–1890), in Ägypten tätiger französischer Wasserbauingenieur
 Francis Mougel (* 1960), französischer Biathlet
 Laurie Mougel (* 1988), französische Skirennläuferin
 Yvon Mougel (* 1955), französischer Biathlet